Der CONCACAF-Nations-Cup 1969 war die vierte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 23. November bis 7. Dezember in Costa Rica statt. Gespielt wurde ausschließlich in der Hauptstadt San José im Estadio Nacional, das seinerzeit 25.000 Zuschauer fasste. Die sechs Teilnehmer spielten in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Qualifikation 
Insgesamt nahmen an der Qualifikation zehn Nationen teil. Costa Rica als Gastgeber und Guatemala als amtierender Meister qualifizierten sich automatisch. Die zehn Mannschaften wurden in fünf Gruppen aufgeteilt, wobei sich jeweils der Sieger qualifizierte.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 
Honduras wurde aufgrund des Fußballkriegs mit El Salvador disqualifiziert, somit qualifizierten sich automatisch die Niederländischen Antillen für das Turnier.

Gruppe 5 
El Salvador wurde aufgrund des Fußballkriegs mit Honduras disqualifiziert, somit qualifizierte sich automatisch Trinidad und Tobago für das Turnier.

Das Turnier 
Haiti verpasste die Meldefrist für die Endrunde und wurde ausgeladen.

|}

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turniers gelistet. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1969 auf rsssf.com

Nations Cup 1969
Fußball (Costa Rica)
Fußballveranstaltung 1969
Sportveranstaltung in San José (Costa Rica)